In 1953/54 werd het zevende kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. 1. FC Köln werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Hier werd de club tweede in zijn groep.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1953/54
Oberliga West